Lliga ACB 1996-1997. El Real Madrid Teka va acabar en el primer lloc al final de la fase regular, però va perdre la lliga a la final davant del FC Barcelona Banca Catalana. Els llocs de descens els van ocupar el CB Murcia Artel i el Baloncesto Fuenlabrada.

Lliga regular

Playoff 1997 

1996-1997
Competicions esportives del 1996
Competicions de bàsquet del 1997